Проні — село в Україні, Диканському районі Полтавської області.
 Гаспар де Проні (1755-1839) — французький математик та інженер-гідравлік.
 Формула Проні — формула для розрахунків втрат напору на тертя при русі рідин по трубах.